Louisville ist der Name folgender

Orte in Belize:
 Louisville (Belize)

in den Vereinigten Staaten:
 Louisville (Alabama), Stadt (Town) im Barbour County, Alabama
 Louisville (Colorado), Gemeinde im Boulder County, Colorado
 Louisville (Georgia), Stadt (City) im Jefferson County, Georgia
 Louisville (Illinois), Dorf (Village) im Clay County, Illinois
 Louisville (Kansas), im Pottawatomie County
 Louisville (Kentucky), im Jefferson County
 Louisville (Maryland), im Carroll County
 Louisville (Mississippi), im Winston County
 Louisville (Missouri), im Lincoln County
 Louisville (Montana), im Jefferson County
 Louisville (Nebraska), Stadt (City) im Cass County, Nebraska
 Louisville (New York), im St. Lawrence County
 Louisville (Ohio), im Stark County, Ohio
 Louisville (Tennessee), Stadt (Town) im Blount County, Tennessee
 St. Louisville (Ohio), im Licking County

Schiffe der US-Kriegsmarine:
 Louisville (Dampfboot) war ein Dampfboot im US-Bürgerkrieg
 Louisville (Dampfer) war ein Truppentransporter im Ersten Weltkrieg
 Louisville (Kreuzer) war ein schwerer Kreuzer im Zweiten Weltkrieg
 Louisville (U-Boot) war ein Jagd-U-Boot der Los-Angeles-Klasse 

Siehe auch
 Lewisville
 Louiseville (Québec)
 Louisville Records
 Louisville Township